Villa Park puede hacer referencia a:

 Villa Park, una ciudad en el estado de California (Estados Unidos);
 Villa Park, una villa en el estado de Illinois (Estados Unidos); o
 Villa Park, un estadio de fútbol en la ciudad de Birmingham (Inglaterra).